Putnamville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Putnamville (Indiana)
 Putnamville (Massachusetts)
 Putnamville (Pennsylvania)
 Putnamville (Vermont)